Potapowo () – nazwa kilkudziesięciu toponimów w Rosji

m.in.:
 Potapowo – wieś w obwodzie briańskim
 Potapowo – wieś w obwodzie wołogodzkim
 Potapowo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Potapowo – wieś w obwodzie niżnonowogrodzkim
 Potapowo – wieś w obwodzie pskowskim
 Potapowo – wieś w obwodzie twerskim
 Potapowo – wieś w Udmurcji
 Potapowo – wieś w obwodzie czelabińskim

Zobacz także 
 Potap – ukraiński raper

Strony ujednoznaczniające